El nombre Departamento del Occidente, o del Oeste, puede referirse a:

 Departamento del Oeste, de la República de Haití;
 Departamento del Oeste, de la República de Costa de Marfil;
 Departamento del Occidente, de la Capitanía General de Cuba;
 Departamento del Occidente, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Occidente, del antiguo estado de Cundinamarca (Colombia);
 Departamento del Occidente, del antiguo estado de Boyacá (Colombia).